Naeki (jap. ) bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Gifu: Naeki (Gifu) (heute: Nakatsugawa)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Naeki (Han)